Josef I. je jméno těchto panovníků:
Josef I. Habsburský, císař Svaté říše římské a král český, uherský
Josef I. Portugalský, portugalský král
Josef I. Bonaparte, neapolský a španělský král

Rozcestníky - panovník